Høie ist der Familienname folgender Personen:

 Bent Høie (* 1971), norwegischer Politiker
 Gudrun Annette Høie (* 1970), norwegische Ringerin